Le chevalement du puits 1 bis de la fosse 1 - 1 bis - 1 ter des mines de Liévin est construit entre 1922 et 1923 sur ce charbonnage du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais à Liévin. Il remplace celui qui a été détruit durant la Première Guerre mondiale.

Il est inscrit aux monuments historiques le  et sur la liste du patrimoine mondial par l'Unesco le .

Histoire 

Le puits 1 bis est creusé à partir de 1874 pour seconder le puits 1 et permettre un meilleur aérage des chantiers. Les installations de surface sont complètement rasées par les combats de la Première Guerre mondiale, le puits 1 bis reçoit alors un nouveau chevalement construit entre 1922 et 1923. La fosse cesse d'extraire en 1965.

Conservation 

Le chevalement échappe à la démolition et il est inscrit aux monuments historiques le . Il fait partie des  répartis sur  qui ont été inscrits le  sur la liste patrimoine mondial de l'Unesco. Il constitue le site 71.

Architecture 

Le chevalement est de type avant-carré porteur, il est constitué de poutrelles à treillis et possède un toit à quatre pans. Les molettes de six mètres de diamètre sont installées à  de hauteur.

Notes et références 

 Notes

 Références

 Références bibliographiques

Annexes

Articles connexes 
 Fosse 1 - 1 bis - 1 ter de la Compagnie des mines de Liévin à Liévin
 Liste des chevalements subsistants du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais
 Liste des chevalements subsistants en France
 Liste des monuments historiques du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais
 Liste des biens du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais inscrits sur la liste du patrimoine mondial par l'Unesco, site 71

Liens externes

Bibliographie 

 

Liévin 1 bis
Fosse 1 - 1 bis - 1 ter
Monument historique dans le Pas-de-Calais
Monument historique inscrit en 2009
Liévin